Берёзовая Лука́ () — село в Га́дячском районе Полтавской области  Украины. Является административным центром Березоволукского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Лихополье и Мелешки.

Кода КОАТУУ — 5320481701. Население по переписи 2001 года составляло 1305 человек.

Географическое положение 
Село Березовая Лука находится на берегу реки Хорол (в основном на правом), выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Ручки, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Мелешки. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 1634 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Березоволуцкое», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад «Казка».
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Музей освободительной войны 1917—1921 гг. имени Петра Дьяченко.

Известные люди 
В селе родились:
 Дьяченко Виктор Гаврилович — подполковник Армии УНР (старший брат Петра Дьяченко).
 Дьяченко Пётр Гаврилович — генерал-хорунжий Армии УНР, командир полка «Чёрных запорожцев» Армии УНР, командир противотанковой бригады «Свободная Украина» в составе Вермахта.
 Корост Татьяна Михайловна — Герой Украины.
 Савченко Николай Лаврентьевич (1921—1979) — хорунжий УПА, командир Перемышльского куреня; в эмиграции — майор УПА, председатель Объединения бывших воинов УПА в США.
 Шиян, Кир Карлович — украинский советский историк

Примечания